Christina Aguilera in Concert — первый концертный тур американской певицы Кристины Агилеры в поддержку её студийных альбомов Christina Aguilera (1999) и Mi Reflejo (2000). Концерты прошли в США, Канаде, Латинской Америке и странах Азии. Общий доход от тура составил 34 млн долл.

Подготовка 
27 апреля 2000 года было объявлено, что Агилера начнёт свой первый концертный тур, чтобы поддержать свои студийные альбомы Christina Aguilera (1999) и Mi Reflejo (2000). По сообщениям MTV News, спонсорами турне являлись Sears и Levi’s.

Открытие 
 Destiny’s Child (Северная Америка)
 soulDecision (Северная Америка)
 Sygnature (Северная Америка)
 McMaster & James (Канада)
 Alecia Elliott (Су-Фолс, Траверс-Сити)
 The Moffats (Торонто, Виннипег, Эдмонтон)
 mytown (Оттава, Калгари, Ванкувер)
 Before Dark (Боннер-Спрингс, Де-Мойн, Спрингфилд)
 Faze 4 (Милуоки, Чикаго)
 Christian Davis (Сиэтл, Конкорд)
 Brownskin (Гонолулу)
 DisGuyz (Гонолулу)
 Jyve V (Сан-Хуан)
 Son Miserables (Панама)

Список композиций 

 Genie in a Bottle
 Somebody’s Somebody
 So Emotional
 Don’t Make Me Love You
 I Turn To You
 When You Put Your Hands On Me
 At Last
 DJ Mix Remix (Интродукция)
 All Right Now
 Love for all seasons
 Come On Over (All I Want Is You)
 What A Girl Wants

 Genio Atrapado
 Somebody’s Somebody
 So Emotional
 Falsas Esperanzas
 When You Put Your Hands On Me
 Por Siempre Tu (I Turn To You)
 Contigo En La Distancia
 Cuando No Es Contigo
 Pero Me Acuerdo De Ti
 Ven Conmigo
 What A Girl Wants

Даты тура

Персонал 
 Майкл Андерсон — бас-гитара
 Алекс Алессандрони — клавиши
 Брайн — клавиши
 ДжиДжи — клавиши
 ДиДжей Джордж — ДиДжей
 Рафаэль — клавиши
 Езквель Алара — клавиши
 Дан Систорс — гитара
 Тэдди Кампбелль — ударные
 Кей Чанн — аранжировка
 Латонья Холумас — бэк-вокалистка
 Элизабет Квинтонес — бэк—вокалистка
 Диана Гордон — бэк-вокалистка
 Уинн Патрик — бэк-вокалист

Примечания 

Концертные туры Кристины Агилеры
Концертные туры 2000 года
Концертные туры 2001 года